Haftenbach ist ein Gewässername:

 Haftenbach (Lein), linker Zufluss der Lein bei der Horner Mühle, Gemeinde Göggingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Haftenbach (Urft), rechter Zufluss der Urft in der Urfttalsperre im Stadtgebiet von Schleiden, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen